Николь Тубиола (; род. , Буллхед-Сити) — американская актриса.

Биография 
Николь Тубиола родилась 7 августа 1979 года в Буллхед-Сити, штат Аризона, США. В 1997 году окончила школу Мохаве.

Дебютировала на телевидении в 1998 году. Получила известность благодаря роли в сериале «Дикий огонь», в котором снималась с 2005 по 2008 год.

Николь является основателем компании детского питания «Simple Baby Foods».

Личная жизнь 
10 августа 2003 года Николь вышла замуж за новозеландского актёра Кирена Хатчисона. 5 сентября 2007 года у пары родился сын Куинн.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Актрисы телевидения США